Curmi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesca Curmi (* 2002), maltesische Tennisspielerin
 Joseph Galea-Curmi (* 1964), maltesischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Malta